Strolz est un patronyme porté notamment par :

 Andreas Strolz (1988-), sauteur à ski autrichien ;
 Hubert Strolz (1962-), skieur alpin autrichien ;
 Jean Baptiste Alexandre Strolz (1771-1841), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Johannes Strolz (1992-), skieur alpin autrichien ;
 Martin Strolz (1932-1994), skieur alpin autrichien.